

Astronomia 
Kok – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 KOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kruunupyy, Kokkola, Finlandia
 kok – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua konkani

Persone
Ada Kok – ex nuotatrice olandese
Femke Kok – pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese
George Kok – cestista statunitense
Jan Kok – calciatore olandese
Jan Matthias Kok – illustratore, incisore, mercante d'arte e copista olandese
Marinus Kok – arcivescovo vetero-cattolico olandese
Melanie Kok – canottiera canadese
Theodorus Kok – compositore di scacchi olandese
Wim Kok – politico olandese

Altro 
KOK – acronimo di King of Kings
Kok – fiume della Thailandia del Nord che bagna Chiang Rai